Randy Blue est un site américain de vidéos pornographiques gays.

Historique 
Le site Randy Blue est créé le . En , le site est enregistré par Belator qui a son siège à Studio City en Californie.

En 2010, le fondateur de Randy Blue participe à une table-ronde sur la pornographie gay à l'Université de Californie du Sud.

Le site compte plus de 700 acteurs, pour la plupart des étudiants sportifs, au corps musclé et imberbe. Le site propose plus de 1500 vidéos et plus de 2000 galeries de photos.

Récompenses 
 Cybersocket Awards 2010 : Surfer’s Choice Award for Best Original Content
 Grabby Awards 2010 : meilleur site internet

Notes et références

Liens externes 
 

Société de production de films pornographiques gays
Site web pornographique
Entreprise fondée en 2002
Société de production de films pornographiques ayant son siège aux États-Unis